Pingüino kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Pingüino (ö), 
 Pingüino (udde), 

Robotskapade Antarktisförgreningar